Albert Hendschel (1834-1883),  dessinateur et caricaturiste allemand
  (1879-?), nageur américain
  (né en 1966), chanteur wallon
 Ottmar Hendschel (1845-1921?), peintre allemand